Ar:

 ar — unix-утиліта, яка створює та модифікує архіви, а також витягувати файли з архіву.
 Ar () — позначення хімічного елемента аргону.
 .ar — національний домен верхнього рівня для Аргентини.
 AR — позначення для вогнепальної зброї американської фірми ArmaLite, наприклад:
 AR-10 — автомат.
 AR-18 — автомат.
 AR-50 — снайперська гвинтівка.
 Augmented Reality — Доповнена реальність

Див. також